Гольдциер (венг. Goldziher) — фамилия.

 Гольдциер, Игнац (1850—1921) — венгерский востоковед еврейского происхождения.
 Гольдциер, Вильгельм (1849—?) — венгерский медик; профессор офтальмологии в Будапештском университете.

Примечания